Sönnarslövs socken kan syfta på:

 Västra Sönnarslövs socken
 Östra Sönnarslövs socken